Bambini – plurale di bambino

Persone 
 Eustace Bambini – compositore italiano
 Felice Bambini – musicista italiano
 Giorgio Bambini – pugile italiano
 Nicolò Bambini – pittore italiano

Musica 
 Bambini/Paura di vivere (La lettera) – singolo di Paola Turci del 1989
 Bambini – singolo di Mike Williams del 2015
 Bambini – singolo degli Ex-Otago del 2018